Eredivisie 2020-2021 i volleyboll för damer utspelade sig mellan 10 oktober 2020 och 15 maj 2021. Det var den 74:e upplagan av turneringen och 10 lag deltog. Sliedrecht Sport vann tävlingen för sjätte gången totalt och fjärde gången i rad genom att besegra Apollo 8 i finalen..

Regelverk

Format
Lagen spelade först en grundserie där alla mötte alla både hemma och borta.
De fyra bästa klassificerade gick vidare till en slutspelsserie, där de åter alla lag mötte alla både hemma och borta. Till slutspelsserien fick de bäst placerade lagen i grundserien fick med sig bonuspoäng: 3 poäng för ettan, 2 poäng för tvåan och 1 poäng för trean. De två första lagen i slutspelsserien spelade final i bäst av fem matcher för att avgöra vilket lag som blev nederländsk mästare. 
De sex sista lagen i grundserien gick vidare till placeringsspel. Till placeringsserien fick lagen med sig bonuspoäng från grundserien baserat på deras plats: från 5 poäng för femman till 0 poäng för tian. Det sist placerade laget i serien degraderas till Topdivisie.

På grund av Covid-19-pandemin sköts flera matcher upp och turneringen avbröts i oktober (efter en spelad omgång) för att återstarta i januari. När den återstartades hade ett nytt säkerhetsprotokoll antagits och fler anpassningar gjorts till den pågående pandemin. Dessutom hade ett lag dragit sig ur. Det hade också beslutats att inget lag skulle åka ur serien. Istället för att mötas både hemma och borta möttes lagen bara en gång  
. 

Den femte och sjätte omgången av slutspelsserien (som tidigare skjutits upp p.g.a. Covid-19-positiva spelare i Sliedrecht och Apollo 8) spelades inte då finallagen redan var klara oavsett vilka resultat det skulle bli i de omgångarna.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serierna definierades utifrån:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möte

Deltagande lag
I serien deltog tio lag, inklusive nyuppflyttade VV Capelle Nieuwerkerk.

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell

Legend:
      Vidare till slutspel
      Vidare till placeringsspel
      Drog sig ur 13 januari 2021

Slutspel

Resultat

Sluttabell

Legend:
      Vidare till final

Final

Placeringsspel

Resultat

Sluttabell

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Externa länkar

Eredivisie (volleyboll, damer)
Sportåret 2020
Sportåret 2021
Volleybollsäsongen 2020/2021